Genérico — parte inicial de uma obra audiovisual com a indicação de profissionais envolvidos na produção
 Marca genérica — marca comercial alternativa à uma marca original.
 Medicamento genérico — medicamento cuja substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e indicação terapêutica são iguais às do medicamento original da marca que lhe serviu de referência 
 GENERIC — linguagem de programação
 El Generico — lutador de luta livre profissional do Canadá

Desambiguação